

Geografia 
 Dipartimento di Kouassi-Kouassikro – dipartimento della Costa d'Avorio
 Kouassi-Datékro – città, sottoprefettura e comune della Costa d'Avorio
 Kouassi-Kouassikro – città, sottoprefettura e comune della Costa d'Avorio

Persone 
 Bernard Kouassi – ex calciatore ivoriano
 Blaise Kouassi – ex calciatore ivoriano
 Gabriella Kouassi – ex multiplista francese naturalizzata ivoriana
 Germain Kouassi – cestista e allenatore di pallacanestro ivoriano
 Jean Evrard Kouassi – calciatore ivoriano
 Jean-Marie Kouassi – calciatore ivoriano
 Kouassi Brou – nuotatore ivoriano
 Kouassi Eboue – calciatore ivoriano
 Tanguy Nianzou Kouassi – calciatore francese
 Xavier Laglais Kouassi – calciatore ivoriano